Jacek Pocięgiel (1956. október 3.–) lengyel nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: közgazdász. Teljes neve: Jacek Bogdan Pocięgiel.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Lengyel labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1996-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2001-ben a FIFA 45 éves korosztályát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol három csoporttalálkozón kapott szakmai feladatot, partbíróként tevékenykedett a működő játékvezető mellett. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma: 1

UEFA-szuperkupa 
1999-ben a döntő találkozón partbíróként tevékenykedett.

FIFA-klubvilágbajnokság 
2000-ben Brazíliában rendezték a tornát, ahol partbírói feladatokat kapott a FIFA JB-től.

Források 
 
 
 
 

Lengyel labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek